Perla Bautista (Manila, 18 de fevereiro de 1940) é um atriz filipina.

Filmografia

Ligações externas

Atores das Filipinas